.pt – domena internetowa Portugalii
 pt. – skrót „pod tytułem”
 pt – punkt
 Pt – platyna, pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych, metal szlachetny
 pt. – piątek, dzień tygodnia
 PT – czas protrombinowy (medycyna)
 PT – fizjoterapia
 PT – guz liściasty
 PT – pies towarzyszący
 PT-91 – „Twardy”, czołg produkcji polskiej
 P.T. – (łac. pleno titulo) pełnym tytułem, z zachowaniem wszelkich tytułów przysługujących danej osobie
  – oznaczenie na pęd poprzeczny, wielkości fizycznej